Пряженников — русская фамилия. Известные носители:

 Пряженников, Александр Павлович (1922—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Пряженников, Степан Григорьевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.